Ladignac kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Ladignac-sur-Rondelles, departementet Corrèze i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Ladignac-le-Long, departementet Haute-Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine,